Dit is de wereldranglijst van februari 2006 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 februari 2006.

Mannen 02